Lyford (Oxfordshire), een plaats in het Engelse graafschap Oxfordshire
 Lyford (Texas), een plaats in de Amerikaanse staat Texas